

Круа () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Круа () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор

 Круа-Калюїо — муніципалітет у департаменті Нор
 Круа-Мар — муніципалітет у департаменті Приморська Сена
 Круа-Моліньо — муніципалітет у департаменті Сомма
 Круа-Фонсомм — муніципалітет у департаменті Ена
 Круа-Шапо — муніципалітет у департаменті Приморська Шаранта
 Круа-ан-Тернуа — муніципалітет у департаменті Па-де-Кале

Круа — громада в кантоні Во